Weizenbach ist ein Gewässername:

 Weizenbach (Goldach), rechter Zufluss der Goldach (zur Isen) in Großschwindau, Gemeinde St. Wolfgang, Landkreis Erding, Bayern
 Weizenbach (Itz), linker Zufluss der Itz gegenüber Bodelstadt, Gemeinde Itzgrund, Landkreis Coburg, Bayern 
 Weizenbach (Schneppenbach), rechter Zufluss des Schneppenbaches in Schneppenbach, Markt Schöllkrippen, Landkreis Aschaffenburg, Bayern

Siehe auch:
 Waizenbach
 Weißenbach
 Weitenbach